Kumluca (türkisch: „ziemlich sandig“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Kumluca (Antalya), Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Antalya
Kumluca (Burdur), Dorf in der Provinz Burdur
Kumluca (Cide), Dorf in der Provinz Kastamonu
Kumluca (Hasankeyf), Dorf in der Provinz Batman
Kumluca (Muş), Dorf in der Provinz Muş
Kumluca (Niğde), Dorf in der Provinz Niğde
Kumluca (Sarayköy), Dorf in der Provinz Denizli
Kumluca (Seydişehir), Dorf in der Provinz Konya
Kumluca (Taşlıçay), Dorf in der Provinz Ağrı
Kumluca (Taşova), Dorf in der Provinz Amasya
Kumluca (Ulus), Gemeinde in der Provinz Bartın
Kumluca (Van), Dorf in der Provinz Van
Kumluca (Yerköy), Dorf in der Provinz Yozgat